Sirmond är ett  franskt efternamn som burits av:

 Antoine Sirmond (1581–1643), fransk jesuitisk teolog
 Jacques Sirmond (1559–1651), fransk jesuitisk teolog och historiker
 Jean Sirmond (1589–1649), fransk nylatinsk poet och lärd